Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2022 проводился с 21 по 27 января 2022 года в городе Сочи на арене ледового дворца спорта «Айсберг». Розыгрыш чемпионата проводился в 12-й раз (?).

В турнире принимали участие 32 команды.

Чемпионами России стала команда «Московская область 1» (Анастасия Москалёва / Александр Ерёмин; каждый из них стал чемпионом России в этом виде кёрлинга в 4-й раз), победившая в финале команду «Комсомолл 1» (Иркутск; Елизавета Трухина / Михаил Власенко). Третье место заняла команда «Московская область 2» (Дарья Морозова / Михаил Васьков).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А — 14 команд, играет за 1—14 места чемпионата; Б — 18 команд, играет за 15—32 места чемпионата; каждая группа разделена на подгруппы: 2 по 7 команд для группы А, 3 по 6 команд для группы Б), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше).

В группе А команды, занявшие в подгруппах 1-е, 2-е и 3-е места, выходят в плей-офф, где играют по «неполной» олимпийской системе: команды, занявшие в подгруппах 1-е место, проходят напрямую в полуфинал, а занявшие в подгруппах 2-е и 3-е места в четвертьфиналах играют «наперекрест» (2-е место подгруппы A с 3-м местом подгруппы B и наоборот); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

В группе Б команды, занявшие в подгруппах 1-е и 2-е места, а также две из трёх занявших 3-и места (две лучшие по DSC из этих трёх), выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Три лучшие команды группы Б на следующий год переходят в группу А; три худшие команды группы А (занявшие в подгруппах седьмое место и команда, проигравшая в тай-брейке занявших в подгруппах шестое место команд) на следующий год опускаются в группу Б.

Все матчи играются в 8 эндов. Время начала матчей указано по UTC+3.

Группа А

Команды

Групповой этап 

Подгруппа А

Подгруппа B

 Проходят в плей-офф

Тай-брейк за 11-е место (команды, занявшие 6-е места, играют за право остаться в группе А)

Плей-офф 

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Четвертьфиналы. 25 января, 19:30

Полуфиналы. 26 января, 9:00

Матч за 3-е место. 26 января, 12:30

Финал. 26 января, 16:00

Группа Б

Команды

Групповой этап 

Подгруппа А

Подгруппа B

Подгруппа C

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 на следующем чемпионате переходят в группу Б
 на следующем чемпионате переходят в группу А

Примечания

Ссылки 
 Видео (канал «Russian Curling TV» на YouTube, комментатор Тимур Гаджиханов):
 плейлист «Чемпионат России по кёрлингу смешанные пары 2022» (... видео);

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2022

2022
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2022 году
Январь 2022 года в России
2020-е годы в Краснодарском крае